Henri Edmond Jacques (1886-1973), écrivain, poète, marin, journaliste et musicologue français.

 Henry Jacques (1920-1978), réalisateur et scénariste français.

Henry Jacques peut aussi désigner :
 Henry Jacques, marque de parfumerie.